Буту́сов — російське прізвище.

 Бутусов Василь Павлович (1892—1971) — російський і радянський футболіст, футбольний суддя.
 Бутусов В'ячеслав Геннадійович (* 1961) — російський рок-музикант, лідер гуртів «Наутилус Помпилиус» і «Ю-Питер».
 Бутусов Михайло Павлович (1900—1963) — радянський футболіст.
 Бутусов Юрій Євгенович (* 1976) — український журналіст.
 Бутусов Юрій Юрійович (1989—2015) — український військовик, лицар Ордену «Народний Герой України» (посмертно), учасник російсько-української війни.

Російські прізвища